Feuerzauber steht für:

 Feuerzauber (Film), iranischer Spielfilm (2006)
 Tatort: Feuerzauber, deutscher TV-Krimi (1977)
 Aktion Feuerzauber des niedersächsischen Verfassungsschutzes bei der JVA Celle im Jahr 1978, siehe Celler Loch
 Operation Feuerzauber, den Einsatz der deutschen GSG 9 zur Geiselbefreiung bei der Entführung des Flugzeugs „Landshut“ im Jahr 1977
 Unternehmen Feuerzauber, einen Einsatz der deutschen Legion Condor zur Unterstützung des Putschisten General Franco 1936 im Spanischen Bürgerkrieg, siehe Spanischer Bürgerkrieg#Unternehmen Feuerzauber
 Unternehmen Feuerzauber, früher Deckname der Planungen zur Einnahme von Leningrad durch die deutsche Wehrmacht im Jahr 1942, siehe Unternehmen Nordlicht (1942)